Chigorodó kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Chigorodó (ort), Antioquia, 
 Chigorodó (kommun), Antioquia,